Arnoia kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Arnóia, freguesia, Braga, Celorico de Basto,

Spanien 

 Arnoia (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar